Plaats in Indonesië
 Oe Ekam (Amanuban Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Oe Ekam (Noebeba), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara